QIS steht für:
 Qualitätsinformationssystem
 Quantitative Impact Study, (englisch) Quantitative Auswirkungsstudie, Studien im Rahmen der Entwicklung von Basel II (Banken) bzw. Solvency II (Versicherungen); siehe Basel II: QIS-Studien 

QIS